Бертольд IV ():
 Бертольд IV (1153—1204) — граф Андексский и герцог Меранский.
 Бертольд IV Церингенский (ок. 1125—1186) — герцог Церингенский.